
Termin -{Steno}- ima više značenja.

 Steno (mitologija)
 Steno (lunarni krater)